El tennis és un esport que va debutar als Jocs Olímpics d'Estiu en la primera edició celebrada a Atenes (Grècia) l'any 1896, però fou eliminat del programa oficial després de l'edició de 1924 celebrada a París (França). Després de dues aparicions com a esport de demostració en les edicions de 1968 i 1984, en els Jocs Olímpics d'Estiu de 1988 celebrats a Seül (Corea del Sud) aquest fou novament incorporat amb la participació dels tennistes professionals.

A partir dels Jocs Olímpics d'Estiu de 2004 celebrats a Atenes (Grècia), els resultats obtinguts en els Jocs són puntuables per al circuit de l'ATP i la WTA.

En les edicions de 1896, 1900, 1904, 1988 i 1992 es concediren dues medalles (bronze) als perdedors de la semifinal. En la resta d'edicions es va disputar una final de consolació per decidir el tercer lloc i concedir una única medalla de bronze.

Programa 
(d) = esport de demostració

Medaller

Medaller general

Anys 1988−2020

Anys 1896−1924

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Vegeu també 
 Llista de medallistes olímpics de tennis

Enllaços externs 

 Cercador Olímpic 
 Tennis  a Sports-Reference.com